Un éclatement est une action physique ou géopolitique qui divise un ensemble en de nombreuses parties.

Cas historiques
 Éclatement de l'Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale.
 Éclatement administratif et étatique de l'Afrique à la suite de la décolonisation.
 À la suite de la dissolution de l'URSS et de l'Yougoslavie.

Objet et matériaux
 L'éclatement peut survenir de manière accidentel par l'action réunie du gel et de l'humidité. Il provoque des dégâts sur les matières solides, notamment les infrastructures.
 Dans le domaine de l'armement, l'éclatement d'une carcasse métallique est utilisée dans les grenade à fragmentation. Les éclats d'obus tuèrent de nombreuses soldats lors de la Première Guerre mondiale.

Mathématiques 
 Un éclatement est un certain type de transformation géométrique.